Михаил Михайлович Пресняков (род. 16 апреля 1955, Дзержинск, Горьковская область) — советский хоккеист, защитник, мастер спорта СССР международного класса.

Биография 
В прошлом играл за Торпедо (Горький, Нижний Новгород) (с 1974 по 1993 годы провёл 700 матчей, забросил 57 шайб), провёл за команду рекордные 17 сезонов.

В течение многих сезонов был капитаном горьковской команды. Кроме этого, выступал за клубы СКА МВО (Липецк) и Олимпия (Любляна), в составе которой стал серебряным призёром Чемпионата Югославии.

Двукратный победитель международного турнира на призы газеты «Ленинградская правда» в составе второй сборной СССР.

Сочредитель и президент (с 2000 года) общественной организации «Федерация хоккея Нижегородской области».

Игровой номер 
 В «Торпедо» играл под номером «6».

Статистика выступлений

Примечания 

Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Игроки ХК СКА МВО
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Олимпия» Любляна